Al-Hilla District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Babil, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad.

I övrigt finns följande i Al-Hilla District:

 Īshān ‘Arūr (en kulle)
 Īshān Ḩammūd (en kulle)
 Tall Abī Gharaq (en kulle)
 Tall Abū Namir (en kulle)
 Tall al Jazrah (en kulle)
 Tall Umm Ţūb (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Babil